

Patronyme 

 Mischa Kamp (1970-), réalisatrice néerlandaise

 
 Jacques Kambouchner (1933-2015), auteur de bande dessinée français ;

Toponyme

le Kamp, une rivière située au nord de l'Autriche, affluent du Danube sur sa rive gauche ;